Android (von griechisch ανδροειδές androeides ‚menschenähnlich‘) steht für:
 Android (Betriebssystem), Linux-Softwareplattform für Mobilgeräte
 Androide, menschenähnliche Maschine (Roboter)
 Der Android (Android), US-amerikanischer Spielfilm von Aaron Lipstadt (1982)
 Alternativtitel von App (Film), niederländischer Film von Bobby Boermans (2013)
 Handelsname für Methyltestosteron, synthetisch hergestellter Arzneistoff aus der Gruppe der anabolen Steroide

Siehe auch:
 Android Netrunner, Kartenspiel für zwei Personen